Assur, az ókori Asszíria első fővárosa volt a kezdetetktől az i. e. 9. századig, emellett az asszír hitvilág és az asszír királyok koronázási és temetkezési központja
Assur, az asszírok főistene, aki egyben a királyi hatalom védelmezője is volt